Filipović est un nom propre.

Patronyme 

 Damir Filipović (né en 1970), mathématicien suisse.
 
 Filip Filipović (1878–1938), homme politique serbe,
 Filip Filipović (né en 1987), joueur serbe de water-polo,
 Franjo Filipović ( 1930-2009), peintre naïf croate.
 
 Ivana Filipović (née en 1989), joueuse serbe de handball,
 Ivana Filipović (née en 1989), rameuse serbe,
 Mirko Filipović (né en 1974), kickboxer croate ;
 Miroslav Filipović (1915–1946), prêtre franciscain et nationaliste croate ;
 Muhamed Filipović (1929-2020), philosophe et historien bosnien ;
 Predrag Filipović (né en 1975), joueur monténégrin de football ;
 Stefan Filipović (né en 1987), chanteur monténégrin ;
 Zlata Filipović (née en 1980), écrivain bosniaque ;
 Zoran Filipović (né en 1953), joueur monténégrin de football.

Homonymie de patronyme serbe